James Mackey ist der Name folgender Personen:

* James Mackey (Eishockeyspieler), US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 James Mackey (Pokerspieler) (James Corwin Mackey; * 1986), US-amerikanischer Pokerspieler

Siehe auch:

 James Mackay
 James McKay